-Zero Hearts- est le  album de Faylan, sorti sous le label Lantis le  au Japon.

Il contient ses cinq derniers singles : God Fate, Wonder Fang, Blue Blaze, Yasashisa no Tsubomi et Tokyo Zero Hearts. Il sort en format CD et CD+Blu-ray.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album musical sorti en 2015